Нимуч:

 Нимуч — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Нимуч — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.